Bo Hansson är ett svenskt namn, som bland annat kan syfta på:

Bo Hansson (gitarrist) (född 1950), gitarrist, pedagog och tonsättare
Bosse Hansson, (född 1933), sportkommentator
Bo Hansson (militär), militär, chef för A 7
Bo Hansson (musiker) (1943–2010), organist och tonsättare,  känd för sin musikaliska tolkning av  Tolkiens Sagan om ringen 1970
Bo Hansson (producent) (1940–2011),  skivproducent och hifi-konstruktör